De Liga 2 is na de Liga 1 de hoogste voetbalcompetitie in Roemenië. De in 1934 opgerichte competitie heette tot het seizoen 2006/07 de Divizia B.

In het seizoen 1947/48 namen 64 clubs deel (in vier groepen) in de Divizia B, in de jaren 1950, 1951 en 1952 namen 24 clubs deel in de Divizia B. Vanaf 2006/07 bestaat de Liga 2 uit twee groepen, Serie I en Serie II, waarin achttien clubs deelnemen. De nummers één van elke groep promoveert naar de Liga 1 en de beide nummers twee spelen in een play-off om de derde promotieplaats. De degradanten degraderen naar de Liga III. Vanaf het seizoen 2010/11 bestaat de Liga 2 uit twee poules van 16 ploegen waarvan de beide winnaars promoveren.

Vanaf 2016 telt de competitie één reeks van twintig ploegen.

Recente kampioenen

¹ Liberty Salonta werd naar de Liga III teruggezet en Unirea Urziceni promoveerde
²  Geen promotie vanwege straf na financiële problemen en verplichte degradatie.
³ Geen promotie, vanwege financiële problemen teruggezet naar de Liga V.

Eeuwige ranglijst

Eeuwige ranglijst deelname 

Clubs vet weergegeven speelden in het seizoen 2022/23 in de Liga 2. In 1957 werden twee seizoenen gespeeld, één kort overgangsseizoen, beiden zijn meegeteld.

Externe link 
 Roemeense voetbalstatistieken

Roemeense voetbalcompetitie